Kucsko ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Kucsko-Stadlmayer (* 1955), österreichische Rechtswissenschaftlerin und Richterin
 Guido Kucsko (* 1954), österreichischer Jurist und Hochschullehrer
 Josef Kucsko, deutscher Philologe